Гмина Лабова ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новосонченский повят,  Малопольское воеводство. Население — 5109 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Барновец
 Чачув
 Камянна
 Котув
 Кшижувка
 Лабова
 Лабовец
 Лосе
 Мацеёва
 Нова-Весь
 Розтока-Велька
 Складзисте
 Ухрынь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства